Иван Самуилович фон Феленгейм, писался также Фейленгейм, Филленгейм, Фихтенгейм, Христиан Пфейленгейм () (погиб а под Полтавой) — европейский военачальник, участник Северной войны, бригадир армии Петра I. Погиб в битве под Полтавой.

Биография 
Происхождение его неизвестно. 

В 1707 году принят на русскую службу в чине полковника и получил в командование пехотный полк. Известно письмо генерал-фельдмаршала Б. П. Шереметева Петру I относительно прибывших в его распоряжение новонабранных старших офицеров:

Сначала Феленгейм получил в командование будущий Нижегородский полк, однако узнав, что он оказался под командой генерал-майора Ф. Г. фон Ностица, испросился выйти из-под его командования. Феленгейм писал Б. П. Шереметеву 4 июня 1707 года:

Вскоре Феленгейм назначен полковником Новгородского полка. В антишведской кампании 1708–09 годов в октябре 1708 года направлен в Стародуб для защиты города от армии шведского короля Карла XII. В 1709 году был уже бригадиром. 

Во время Полтавской битвы а его Новгородский полк, будучи в центре боевых порядков, подвергся атаке каролинов и подался назад. Пытаясь восстановить положение, бригадир Феленгейм погиб в бою. 

Погребен в братской могиле под Полтавой.

Примечания

Литература 
 Зезюлинский Н. К родословию 34-х пехотных полков Петра I. — , 1915.
 Рабинович М. Д. Полки петровской армии 1698—1725. — , 1977.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в XVII веке
Умершие 8 июля
Умершие в 1709 году
Умершие в Полтавской области
Участники Северной войны